Magloire est un nom propre utilisé comme prénom, comme nom de famille ou comme toponyme.

Prénom 
 Magloire (prénom)
 Magloire, mononyme de Magloire Delcros-Varaud (né en 1969), chroniqueur, animateur de télévision et de radio et acteur français.

Nom de famille 

 Dominique Magloire, chanteuse,
 Jamaal Magloire (° 1978), joueur professionnel  canadien de basket-ball. 
 Paul Magloire (1907-2001), homme politique haïtien.
 Réjane Magloire, Reggie, chanteuse, top-modèle et actrice.

Saints des églises chrétiennes 
 Saint Magloire, ermite qui vécut dans l'île de Sercq au .

Toponymie 

 , page d'homonymie
 Saint-Magloire, une municipalité dans la municipalité régionale de comté des Etchemins au Québec.
 L'abbaye Saint-Magloire de Léhon située à Léhon dans les Côtes-d'Armor.
 L'abbaye Saint-Magloire de Paris qui était située au  rue Saint-Denis

Références

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de monument